Droga ekspresowa R4 (Czechy)
 Droga ekspresowa R4 (Słowacja)